MMK kan avse: 

 MMK – en av Sveriges tre professionella militärmusikkårer, se Marinens musikkår
 MMK – valutakoden ISO 4217 för valutan i Burma, se Kyat
 MMK – IATA:s flygplatskod för Murmansk Airport